Borckenstein steht für:

 Borckenstein GmbH, 1789 in Burgau gegründeter Garnhersteller mit Sitz in Neudau

sowie die Personen: 
 Johann Christoph Borckenstein (≈1700 – ≈1750), Münzwardein zu Clausthal.  
 Georg Borckenstein (um 1787–1863), Wiener Großhändler und Unternehmensgründer
 Karl Borckenstein (1822–1887), Fabrikbesitzer in Burgau (Steiermark)

Siehe auch:
 Borkenstein